Die Gewinngrenze bezeichnet:

  in den Wirtschaftswissenschaften den Punkt, an dem Erlös und Kosten einer Produktion (eines Produkts) noch gleich hoch sind und somit weder ‚Verlust‘ noch Gewinn (= Null Gewinn) erwirtschaftet wird; ab dem Erreichen der Gewinngrenze werden Verluste geschrieben; siehe Gewinnschwelle
 im deutschen Steuerrecht die Grenze des Gewinns eines Unternehmers, ab der eine Buchführungspflicht entsteht